«Беглецы компьютерных сетей» (либо «Электронные бойцы») — кинофильм категории B в жанре фантастического боевика, снятый режиссёром Эндрю Стивенсом. В Европе фильм выходил под названием Grid Runners. В европейский видеопрокат фильм вышел летом 1995 года, на американском видеорынке появился в январе 1996 года. Главную роль в фильме сыграл Дон «Дракон» Уилсон.

Сюжет 
Будущее. Наступивший киберпанк, всемирная сеть (в фильме называемая Grid) и виртуальная реальность.

С помощью компьютерных технологий и генной инженерии учёный-кибернетик Лоуренс Кэмерон создаёт в Сети живых людей, которыми можно управлять при помощи телепатии. В случае необходимости их можно уничтожить при помощи одной кнопки, стерев их. Для большинства людей Сеть становится аттракционом и игрой, а для шефа Кэмерона, жадного магната Барроуза — источником заработка. Компания Барроуза BurTech Industries предоставляет своим клиентам широкий выбор виртуальных развлечений в центре Cyber Station в Лас-Вегасе.

Главный герой — полицейский-перехватчик () из Невады Дэвид Куорри, в задачи которого входит патрулирование границы Невады и Аризоны на Плотине Гувера. Дэвид оттачивает в виртуальной реальности свои навыки кикбоксинга вместе со своим приятелем и коллегой по работе Джоном. Однажды Сеть даёт сбой, и в реальный мир пробирается психопат Данте, компьютерный воин-каратист из игры, в которую играют Дэвид и Джон. Внешнее управление над ним невозможно после того как он убивает своего создателя Кэмерона. Также Данте приобретает навыки телепатии, что позволяет ему управлять другими виртуальными людьми. Выбравшись на свободу, маньяк первым делом начинает сеять хаос и разрушения, убивая попутно нескольких блюстителей закона, включая Джона. Горя желанием отомстить, Дэвид решает уничтожить Данте.

В ролях 
 Дон «Дракон» Уилсон — Дэвид Куорри
 Майкл Бернардо — Данте
 Кен МакЛауд — Джон Гибсон, напарник Дэвида
 Стелла Стивенс — Мэри, полицейский диспетчер
 Лорен Аведон — Парнесс, начальник службы безопасности BurTech Industries
 Турхан Бей — доктор Лоуренс Кэмерон
 Рип Тейлор — голографический рекламщик
 Майкл Дорн — голос Данте в виртуальном мире (озвучка)
 Ларри Пойндекстер — продавец билетов
 Ашок Амритрадж — охранник (камео)

Художественные особенности 
Профессор-киновед Кристин Корнеа () из Эдинбургского университета в своей монографии «Научно-фантастическое кино: Между фантастикой и реальностью» () отмечает, что названия фильма, Virtual Combat и Grid Runners, явно отсылают к более ранним «Бегущий по лезвию»  () и «Смертельная битва» (), а также сравнила «Беглецов» с вышедшим в том же году фильмом «Виртуозность». Корнеа также указывает, что «в отличие от своих предшественников, Virtual Combat изначально отделяет футуристическое, захватывающее игровое пространство от диегетически реального мира».

В свою очередь, по мнению профессора Дэвида Сида (Ливерпульский университет), авторы этого низкобюджетного фильма, используя фигуру киборга в повествовании, более комплексно показывают расовую и культурную гибридность, чем мейнстримные фильмы на ту же тематику.

Критика 
Роберт Селлерс из Radio Times оценил фильм на одну звезду из пяти, написав:

«Неудачный и медлительный — даже боевые сцены разочаровывающе скучны — сценарий усугубляется безнадежным актёрским составом, за исключением звезды 1960-х Стеллы Стивенс, чей сын Эндрю справляется с режиссерской работой с не слишком твердой рукой.

Рецензент издания TV Guide дал фильму в целом негативную оценку, раскритиковав режиссуру Эндрю Стивенса и актёрскую игру Дона Уилсона, отметив, при этом, интересную задумку «в духе Франкенштейна в виртуальной реальности». Сайт «Мория», специализирующийся на рецензиях фантастических фильмов, хорроров и фэнтези, выставил фильму оценку в 0 баллов, назвав отдельные сцены «смехотворными».

Примечания

Библиография

Ссылки 
 
 
 «Электронные бойцы» на сайте ВидеоГид

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 1995 года
Фильмы в жанре киберпанк
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы о виртуальной реальности